ACD peut faire référence à :
 Acidocétose diabétique, selon la liste des abréviations en médecine ;
  ;
 , dispositif de téléphonie d'entreprise.
 Agent chimique dangereux.